Атил има више значења:

 Општина Атил (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Атил (Атил, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику